Javier (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
Javier (Spanje), een gemeente in Spanje, waar het gelijknamige kasteel van Javier ligt
Javier (voornaam), een van oorsprong Baskische jongensnaam

Zie ook
San Javier (doorverwijspagina)